Stetten ist der Name, oder Namensteil folgender Orte, Familien und Personen:

Gemeinden:
 Stetten am kalten Markt im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Stetten (Bodenseekreis) im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Stetten (Schwaben) im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Stetten (Pfalz) im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Stetten (Niederösterreich) in Niederösterreich
 Stetten AG im Kanton Aargau, Schweiz
 Stetten SH im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Stetten (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Niederstetten, Kleinstadt in Baden-Württemberg

Ortsteile:

in Baden-Württemberg:
 Schloss Stetten (Hohenlohe), Ortsteil der Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis
 Stetten (Achstetten), Ortsteil der Gemeinde Achstetten, Landkreis Biberach
 Stetten am Heuchelberg, Ortsteil der Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn
 Stetten (Balingen), Wüstung im zentralen Stadtteil von Balingen, Zollernalbkreis
 Stetten (Ehingen), Ortsteil der Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis
 Stetten (Engen), Stadtteil von Engen, Landkreis Konstanz
 Stetten (Frankenhardt), Weiler im Ortsteil Gründelhardt der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Stetten (Haigerloch), Stadtteil von Haigerloch, Zollernalbkreis
 Stetten (Hechingen), Stadtteil von Hechingen, Zollernalbkreis
 Stetten (Heimerdingen), Wüstung im Ortsteil Heimerdingen der Stadt Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg
 Stetten (Hohentengen), Ortsteil von Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut
 Stetten (Kernen im Remstal), Ortsteil der Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis
 Stetten (Leinfelden-Echterdingen), Stadtteil der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen
 Stetten (Lauchheim), Ortsteil der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis
 Stetten (Lörrach), Stadtteil der Kreisstadt Lörrach, Landkreis Lörrach
 Stetten (Mühlheim an der Donau), Stadtteil von Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen
 Stetten (Neresheim), Stadtteil von Neresheim, Ostalbkreis
 Stetten (Neustetten), Wüstung der Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen
 Stetten ob Lontal, Stadtteil von Niederstotzingen, Landkreis Heidenheim
 Stetten ob Rottweil, Ortsteil von Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil
 Stetten unter Holstein, Stadtteil von Burladingen, Zollernalbkreis
 Kocherstetten, Stadtteil der Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis

in Bayern:
 Stetten am Holz, Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein
 Stetten bei Falkenberg, Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Stetten bei Taufkirchen, Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Stetten (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau
 Stetten (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stetten (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Stetten (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Stetten (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein
 Stetten (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut
 Stetten (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land
 Stetten (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Stetten (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Stetten (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen in der Gemarkung Hohenthann, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Stetten (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Stetten (Karlstadt), Ortsteil der Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart
 Stetten (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels
 Stetten (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu
 Stetten (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stetten (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf
 Stetten (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stetten (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stetten (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Stetten (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn
 Stetten (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau
 Stetten (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stetten (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein
 Stetten (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Sondheim vor der Rhön), Ortsteil der Gemeinde Sondheim, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Stetten (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen
 Stetten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Stetten (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth
 Stetten (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Stetten (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Stetten (Wolfsegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfsegg, Landkreis Regensburg
 verlassenes Dorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Hohenfels
 Niederstetten (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der bayerischen Gemeinde Feldkirchen-Westerham

in Österreich
 Stetten (Gemeinde Wolfpassing), Ortschaft der Gemeinde Wolfpassing, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Niederstetten SG, Ortschaft in der Schweizer Gemeinde Uzwil

Bauwerke:
 Burgstall Stetten, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Stetten ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Stetten (Adelsgeschlecht), altes fränkisches Adelsgeschlecht
 Stetten (Patrizier) (auch: Steden, Stöten), Augsburger Patriziergeschlechts

Stetten ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Stetten (1736–1817), erster Bürgermeister der Stadt Augsburg
 Anna Barbara von Stetten (1754–1805), geb. von Ammann, Augsburger Patrizierin, Stifterin eines „Töchter-Erziehungs-Instituts“ in Augsburg, heute Gymnasium und Realschule für Mädchen
 August Ernst Marcus von Stetten (1811–1895), Augsburger Patrizier, Schlossherr und Ministerialsekretär
 Carl Ernst von Stetten (1857–1942), in Frankreich tätiger deutscher Maler
 Christian von Stetten (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Dorothea von Stetten (1913–2011), deutsche Kunstmäzenin
 Eberhard von Stetten († 1447), Ordensritter
 Emy von Stetten (1898–1980), deutsche Opern- und Liedersängerin
 Friedrich Gustav von Stetten-Buchenbach (1764–1808), Oberst und Kommandeur der badischen Leib-Grenadiergarde
 Heio von Stetten (* 1960), deutscher Schauspieler
 Herbert Freiherr von Stetten-Erb (1901–1970), deutscher Funktionär des Reichsarbeitsdienstes
 Marcus von Stetten (1776–1826), Beamter des Königreich Bayern, von 1805 bis 1823 Polizeipräsident von München
 Max von Stetten (1860–1925), deutscher Offizier und Kommandeur der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun
 Maximilian Wilhelm Siegmund von Stetten (1717–1794), deutscher Offizier, Deutsch-Ordens-Ritter, Gouverneur von Würzburg
 Norbert von Stetten (1885–1979), österreichischer Maler
 Otto von Stetten (1862–1937), bayerischer General der Kavallerie und Inhaber des Militär-Max-Joseph-Ordens
 Paul von Stetten (1731–1808), letzter Stadtpfleger der Stadt Augsburg
 Wolfgang von Stetten (* 1941), deutscher Unternehmer, Landwirt und Rechtsanwalt. Er war Bundestagsabgeordneter der CDU.

Siehe auch:
 Anna Barbara von Stettensches Institut Augsburg
 Burg Stettenfels
 Kloster Stetten
 Schloss Stetten
 Stedten
 Stettenhof
 Stettenmühle
 Zürich von Stetten